Крейссиг или Крайссиг,  — немецкая фамилия (возможны различные варианты написания):
 Крейссиг, Лотар — немецкий юрист, правозащитник и церковный деятель
 Крейссиг, Фридрих — немецкий педагог и критик
 Крайссиг, Ханс — американский дирижёр немецкого происхождения